Cesário Lange kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cesário Lange (ort), São Paulo, 
 Cesário Lange (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar